Donji Cerovljani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Hrvatska Dubica, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 90 stanovnika te 36 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji